George Cooper ist der Name folgender Personen:

* George Cooper (Organist) (1820–1876), britischer Organist und Musikpädagoge 
 George Cooper (Liederdichter) (1840–1905), Liederdichter 
 George Cooper (Dichter) (1840–1927), US-amerikanischer Dichter und Komponist 
 George Cooper (Schauspieler, 1892) (1892–1943), US-amerikanischer Schauspieler 
 George Cooper (Schauspieler, 1920) (1920–2015), US-amerikanischer Schauspieler 
 George Cooper (1929–2016), US-amerikanischer Jazz-Posaunist; siehe Buster Cooper 
 George Cooper (Fußballspieler, 1932) (1932–1994), englischer Fußballspieler
 George Cooper (Footballspieler) (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Cooper (Fußballspieler, 1996) (* 1996), englischer Fußballspieler
 George A. Cooper (1925–2018), englischer Schauspieler
 George B. Cooper (1808–1866), US-amerikanischer Politiker
 George W. Cooper (1851–1899), US-amerikanischer Politiker